Gouda város Hollandiában
 Gouda sajt